Села:
 Першотравенка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Першотравенка — Кіровоградська область, Компаніївський район
Житловий масив
 Першотравенка — житловий масив у Металургійному районі Кривого Рогу